Ivan Sabanov e Matej Sabanov erano i detentori del torneo, ma sono stati eliminati ai quarti di finale da Nikola Mektić e Mate Pavić.

In finale Ariel Behar e Gonzalo Escobar hanno battuto Nikola Mektić e Mate Pavić con il punteggio di 6-2, 3-6, [10-7].

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Mate Pavić (finale)
  Simone Bolelli /  Fabio Fognini (quarti di finale)

  Matthew Ebden /  Max Purcell (quarti di finale) 
  Ivan Dodig /  Austin Krajicek (primo turno)

Wildcard 

  Hamad Međedović /  Jakub Menšík (primo turno)

  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Serbia Open 2022